Гран-при Японии 1994 года — пятнадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1994 года. Прошёл на трассе Судзука в Японии. Соревнования состоялись 6 ноября 1994 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Деймон Хилл 1:56,597
 Круги лидирования: 1-18 Михаэль Шумахер, 19-35 Деймон Хилл, 36-40 Михаэль Шумахер, 41-50 Деймон Хилл.
 Гонка запланирована на 53 круга, но была остановлена после 13-го круга из-за сильного дождя и аварий Джанни Морбиделли и Мартин Брандл. Рестарт был дан на 37 кругов. Результаты до рестарта и после были суммированы.
 Хидэки Нода стартовал с пит-лейн.
 Последняя гонка Эрика Кома.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Японии
События 6 ноября
Ноябрь 1994 года
Спорт в Японии в 1994 году
Международные спортивные соревнования в Судзуке